55 – rok
 55 p.n.e.
 55 (liczba)